Judit Jakab – ex cestista ungherese naturalizzata svizzera
 Juli Jakab – attrice ungherese
 Zsuzsanna Jakab – dirigente pubblico ungherese